Азиза
 Азиза () — арабское женское имя, в переводе с арабского означает «редкая», «ценная», «милая», «дорогая», «гордая».
 Азиза (Азиза Абдурахимовна Мухамедова) (род. 1964) — узбекская и российская эстрадная певица.
 Азиза Мустафа-заде (род. 1969) — принцесса джаза, азербайджанская певица, пианистка и композитор.
 Азиза (озеро) (Азегза) — озеро в Марокко.

См. также 
 Азиз (значения)